Jméno a příjmení Václav Špaček má více nositelů:

 Václav Špaček (1689–1751), český barokní architekt a stavitel
 Václav Špaček ze Starburgu (1840–1912), císařský rada, podnikatel, majitel Kokořína
Václav Špaček (spisovatel) (1856–1939) – český učitel, prozaik a redaktor katolického tisku